Victim of Love (album), album d'Elton John
Victim of Love (chanson d'Erasure), single d'Erasure sorti en 1987
Victim of Love, titre original du téléfilm Le piège du désir diffusé en 1991
Victim of Love (album de Charles Bradley), album de Charles Bradley, sorti en 2013
Victim of Love (chanson de Eagles), chanson du groupe Eagles

Homonymie de titre